środa – dzień tygodnia
 Środa Popielcowa – święto chrześcijańskie 
 Środa (nazwisko) – polskie nazwisko
 Środa Śląska –  miasto powiatowe w województwie dolnośląskim
 Środa Wielkopolska – miasto powiatowe w województwie wielkopolskim
 Środa – dawna gromada